Das Damendoppel der Australian Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Anna Kurnikowa. Das Finale bestritten Serena Williams und Venus Williams gegen Virginia Ruano-Pascual und Paola Suárez, das die Williams-Geschwister in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2003